

Урсоая — село в Кагульському районі
 Урсоая — село в Каушенському районі

Див. також 
 Нова Урсоая — село в Каушенському районі